Правителство на Тодор Иванчов може да се отнася за:

 Правителство на Иванчов (1899–1900)
 Правителство на Иванчов (1900–1901)